Kraiszte – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Kraiszte – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz